Abu – góra w stanie Radżastan w Indiach 
 Abu – dawna nazwa miasta Elefantyna w Egipcie
 Abu – bóg wegetacji w mitologii sumeryjskiej
 Abu – postać z filmu Aladyn
 ABU – umundurowanie polowe United States Air Force.

Zobacz też